Landeshebammenlehranstalt bezeichnet

 Landeshebammenlehranstalt Celle, 1784 in Celle als „Accouchir-Hospital“ gegründete, spätere Landesfrauenklinik, Unterrichtung ab 1984 im Allgemeinen Krankenhaus Celle fortgesetzt
 Landeshebammenlehranstalt Rostock